Pedro Gutierrez ou Pedro Gutiérrez est un patronyme d'origine hispanique qui perd généralement ses accentuations quand il est traduit. Il est en général composé, précédé ou suivi d'un autre prénom ou patronyme qui permet d’identifier correctement la personne recherchée.

Patronymes recensés

Musique
 , né le  et mort le , compositeur et musicien vénézuélien célèbre pour notamment avoir composé Alma Llanera.
 Pete Terrace, de son vrai nom Pedro Gutierrez, alias Peter Gutierrez est né le  à New York (état de New York - USA). Il partage sa passion entre l'écriture musicale et son interprétation : c'est un compositeur, arrangeur, vibraphoniste, batteur et percussionniste de latin jazz et de jazz afro-cubain qui a connu ses heures de gloire avec le cha-cha-cha et le boogaloo

Littérature
 Pedro Juan Gutiérrez est un écrivain cubain né en 1950. Défrayant la chronique, son premier livre, Trilogie sale de La Havane (Albin Michel, 2000), a remporté un succès international. Animal tropical a obtenu en Espagne le prix Alfonso Garcia-Ramos.

Sport et Tauromachie
 Juan Pedro Gutiérrez : Juan Pedro "Juanpi" Gutiérrez, né le  à Nueve de Julio, dans la Province de Buenos Aires en Argentine) est un joueur de basket-ball argentin. Il joue aux postes d'ailier fort et de pivot.
 El Capea : Pedro Gutiérrez Lorenzo dit « El Capea », né le  à Salamanque (Espagne), est un matador espagnol.
 El Niño de la Capea : Pedro Gutiérrez Moya dit « El Niño de la Capea », né le  à Salamanque (Espagne), est un ancien matador espagnol.

Histoire
 Pedro Gutierrez Valencia : l'homme qui a fait sous son identité réelle des révélations écrites au directeur du FBI à Mexico en 1964 (Affaire de l'assassinat de Kennedy).
 Pedro Gutiérrez de Valdivia or Valdiva (Vers 1500 -  est un conquistador espagnol et a été le premier gouverneur royal du Chili.

Notes et références